Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute à Palm Springs du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1991)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1991
Indian Wells
Sport en Californie en 1991
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en février 1991
Tennis en mars 1991